Сборная Белоруссии по пляжному футболу — национальная команда, которая представляет Белоруссию на международных состязаниях по пляжному футболу.

История 
Команда создана весной 2008 года. Первый матч белорусская сборная провела на учебно-тренировочном сборе на Минском море против победителя I Республиканского турнира по пляжному футболу — минской «Видеопечати». Первый международный матч сборная Белоруссии сыграла в мае 2008 года против сборной Польши во время учебно-тренировочного сбора на польской земле. Сборная Белоруссии в том матче проиграла со счётом 1:4. На международных турнирах сборная Белоруссии дебютировала 11 июля 2008 года в испанском городе Бенидорм на квалификационном турнире к чемпионату мира 2008. Проиграв испанцам (0:5) и немцам (1:3), белорусы выиграли у сборной Румынии (6:2) и обеспечили себе выход в 1/8 финала, где уступили грекам (4:3).

В следующем году в квалификации чемпионата мира 2009 сборная Белоруссии заняла в своей группе 3 место, обыграв норвежцев (4:3) и проиграв полякам (2:4) и бельгийцам (1:3). Это место не помогло белорусам в плей-офф турнира. В Евролиге сборная Белоруссии попала в дивизион B, где на этапе во французском Безье одержала 2 победы и заняла 1 место в группе, которое позволило попасть в промофинал. На финальном этапе, который проходил в португальском Вила-Реале, белорусы в группе с румынами и турками заняли 2 место, что позволило сыграть лишь в матче за 3 место, в котором сборная Белоруссии выиграла у азербайджанской дружины в дополнительное время со счетом 3:2.

В 2010 году сборная Белоруссии неудачно сыграла в Евролиге, где, проиграв на отборочном турнире оба матча, заняла 3 место и не смогла пробиться в промофинал. В том же году в квалификации к чемпионату мира 2011 сборная Белоруссии выступила также неудачно, проиграв все матчи в своей группе и заняв последнее место.

В 2011 году национальная сборная Белоруссии на отборочном этапе в Равенне (Италия) проиграв по пенальти французам и обыграв азербайджанцев, заняла 2 место в группе, позволившее сыграть 2 раз в своей истории в промофинале Евролиги. В промофинале, который проходил в Москве, сборная Белоруссии одержав победу и проиграв в групповом этапе, заняла 2 место. Это место позволило команде сыграть в матче за 3 место, где белорусские игроки проиграли по пенальти израильтянам.

На следующий год сборная Белоруссии снова попала в промофинал, обыграв в отборочном этапе в итальянской Террачине всех своих соперников. На отборе на чемпионата мира 2013, который прошел в Москве, белорусы сначала обыграли всех соперников в группе вышли в раунд плей-офф, в котором одержали победу над греками, которая дала путевку во второй групповой этап. Во втором групповом этапе сборная Белоруссии не смогла обыграть действующих чемпионов мира — сборную России, а также французов и голландцев. В промофинале Евролиги, который проходил в голландской Гааге, белорусская сборная в групповом этапе проиграла немецкой сборной (1:2) и обыграла голландцев (4:2), но все же смогла стать первой в группе. В матче за 1 место сборная Белоруссии сыграла в ничью с украинцами, но проиграли по пенальти 2:1.

В 2013 году сборная Белоруссии смогла участвовать в дивизионе A благодаря реорганизации Евролиге. В первом сезоне в дивизионе A снискать лавров белорусы не смогли: одержав лишь одну победу сборная не попала в число 8 лучших команд Евролиги, но сохранили место в дивизионе A.

Чемпионат мира

Состав 
Список игроков, вызванных для участия в Чемпионате мира 2021 года с 19 по 29 августа 2021 года

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
Евролига
  Финалист: 2021
Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (УЕФА)
  Бронзовый призёр: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профайл сборной на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл сборной на сайте Beach Soccer Worldwide 

Белоруссия
Пляжный футбол в Белоруссии
Пляжный футбол